V. Bagrat (?–1393/5), Nagy Bagrat, Grúzia királya
V. Bagrat (1647–1681), Imereti királya